Перший національний парк в Індії було створено у 1935 році, ще за британського колоніального панування. Це був національний парк Гейлі, нині Джим Корбетт. До 1970 року в Індії було лише п'ять національних парків. У 1972 році був прийнятий Акт про охорону природи і розпочато «Проект Тигр», метою якого було збереження місць мешкання диких тварин. У 1980 році був прийнятий комплекс подальших природоохоронних заходів. На листопад 2008 року в Індії є 92 національних парки, 355 природних заповідників (), а також природоохоронні території інших видів. Національні парки в сумі займають 38 029,18 км², що становить 1,16% від площі країни. Існують плани зі збільшення загальної кількості національних парків, число яких наразі планується довести до 166. Нижче використано скорочення NP = National Park.

Список національних парків

Див. також 
 Національний парк
 Список природоохоронних територій Індії

Примітки

Посилання 

 Directory of Wildlife Protected Areas in India
 Indian National Parks Map

Списки:Індія
Національні парки Індії
Сторінки з неперевіреними перекладами
 Індія